Chordodes nietoi är en tagelmaskart som beskrevs av Caballero y C. 1936. Chordodes nietoi ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
nietoi